Nahi peut désigner :
 Nahi, une localité située dans le département de Founzan au Burkina Faso
 Nahi-Mossi, une localité située dans le département de Pensa au Burkina Faso
 Nahi-Peulh, une localité située dans le département de Pensa au Burkina Faso